Krüss ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Krüss (1859–1895), deutscher Chemiker
 Hugo Andres Krüss (1879–1945), deutscher Bibliothekar
 Hugo Krüss (1853–1925), Unternehmer, Inhaber der Fa. Andres Krüss, Optisches Institut
 James Krüss (1926–1997), deutscher Dichter und Schriftsteller
 Johannes Krüss, deutscher Reeder und Namensgeber der Johannes Krüss, Fischdampfer

Krüss steht weiter für
 Krüss (Unternehmen), deutscher Hersteller von Tensiometern, Kontaktwinkelmessinstrumenten und Instrumenten zur Schaumanalyse
 Krüss Optronic, deutscher Hersteller und Vertreiber optischer und elektronischer Mess- und Analysegeräte

Siehe auch:
 Krues
 Kruesz